Aydınköy signifie « village lettré / instruit » en turc :
  village du district d'Ardanuç dans la province d'Artvin 
  village du district d'Osmancık dans la  province de Çorum 
  village du district d'Asarcık dans la province de Samsun 
  village du district de Muratlı dans la  province de Tekirdağ 
  village du district d'Akçaabat dans la  province de Trabzon